Shumway Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Shumway Lake (Kanada), in der Provinz British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Shumway Lake (Minnesota), im Aitkin County
 Shumway Lake (Oregon), im Crook County
 Shumway Lake (Wisconsin), im Waushara County